UEFA Champions League 2003-04 var en fodboldturnering arrangeret af UEFA med Europas bedste klubhold. Der var tale om den 49. sæson med turneringen, når man medregner forløberen, der hed Mesterholdenes Turnering. Turneringen blev vundet af F.C. Porto, der i finalen besejrede AS Monaco med 3-0 med Kim Milton Nielsen som dommer.

Turneringen var opdelt i tre stadier: Først tre kvalifikationsrunder, dernæst gruppespillet fulgt op af slutspillet med finalen til sidst. For første gang var der ikke to gruppespilsrunder, idet det hidtidige andet gruppespil blev afløst af et cup-system for de sidste 16 hold. F.C. København stillede op for Danmark og var seedet til at starte i 2. kvalifikationsrunde. Holdet blev knebent elimineret i turneringen efter samlet 2-3 mod Glasgow Rangers ==i 3. kvalifikationsrunde.

Kvalifikationsspil 
(u) efter et samlet uafgjort resultat betyder, at vinderne gik videre på reglen om at have scoret flest mål på udebane.

Første kvalifikationsrunde

Anden kvalifikationsrunde

Tredje kvalifikationsrunde

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 

Deportivo La Coruña var bedre placeret end PSV Eindhoven pga. resultaterne i de to holds indbyrdes opgør.

Gruppe D

Gruppe E 

 Panathinaikos fortsatte til UEFA Cuppen på bekostning af Glasgow Rangers pga. resultaterne i de to holds indbyrdes opgør.

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil

Overblik

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale 

Porto deltog i Intercontinental Cup 2004 som følge af at have vundet turneringen.

Statistik

Topmålscorer 

Kilde:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 

Sæsoner i UEFA Champions League
Fodboldsæson 2003-04